Luchsinger ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Luchsinger (1888–1975), Schweizer Unternehmensgründer
 Christine Luchsinger (* 1953), Schweizer Historikerin
 Christoph Luchsinger (1954–2019), Schweizer Architekt
 Fred Luchsinger (1921–2009), Schweizer Journalist

 Fritz Luchsinger (1921–1983), Schweizer Bergsteiger
 Joy-Estelle Luchsinger (* 1992), Schweizer Handballtorhüterin
 Matthias Luchsinger (1919–1984), Schweizer Politiker (FDP)
 Richard Luchsinger (1900–1993), Schweizer Hals-Nasen-Ohren-Arzt